Каменский, Михаил: Каменский, Михаил Александрович (род. 1959) — российский искусствовед и арт-менеджер.
 Каменский, Михаил Давидович (1885—1970) — советский электротехник, доктор технических наук.
 Каменский, Михаил Давыдович (1889—1963) — советский партийный, хозяйственный и государственный деятель.
 Каменский, Михаил Михайлович (1879—1973) — российский и польский астроном.
 Каменский, Михаил Федотович (1738—1809) — граф, генерал-фельдмаршал.
 Каменский, Михаил Фёдорович (1850—1922) — русский живописец и педагог.